System autonomiczny (Internet) – w Internecie – sieć lub grupa sieci pod wspólną administracyjną kontrolą.
 System autonomiczny (cybernetyka) – w cybernetyce – system mający zdolność sterowania się oraz zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się.